

Cinema 
Downtown – film del 1975 diretto da Jesús Franco
Pronti a tutto (Downtown) – film del 1990 diretto da Richard Benjamin

 Musica 
 Downtown – singolo di Petula Clark del 1964 di cui è stata fatta una cover, anch'essa realizzata come singolo, da Emma Bunton nel 2006
 Downtown – album di Petula Clark del 1965
 Downtown – demo dei Two Fingerz del 2006
 Downtown – singolo di Peaches del 2006
 Downtown – singolo dei Lady Antebellum del 2013
 Downtown – singolo di Macklemore e Ryan Lewis del 2015
 Downtown – singolo di Anitta e J Balvin del 2017
 Downtown Records – etichetta discografica

Televisione 
Downtown – serie televisiva statunitense del 1986
Downtown – serie animata di MTV del 1999

Altro 
 Downtown – centro di una città negli Stati Uniti d'America
 Downtown – centro o quartiere centrale degli affari di una città
 Downtown  – area di Vancouver
 Downtown – centro amministrativo di Los Angeles
 Downtown – distretto centrale di Seattle
 Iveco DownTown – minibus della Iveco
 Downtown – denominazione dell'area da tre punti della pallacanestro usata dai media statunitensi